Marske steht für:

 Marske (Pferd)
 Marske (Richmondshire), North Yorkshire, England
 Marske-by-the-Sea, Redcar and Cleveland, North Yorkshire, England
 Bahnhof Marske